Arturo Serrano puede referirse a: 

 El empresario teatral español Arturo Serrano Arín (1906-1986)
 El poeta español Arturo Serrano Plaja (1909-1979).
 El militar mexicano Arturo Serrano.